Сан-Пабло-де-лос-Монтес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 101 км². Население — 2184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо
Города Сьюдад-Реаля